Morten Ask (né le  à Oslo en Norvège) est un joueur professionnel norvégien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Ce joueur norvégien a commencé sa carrière avec le Furuset IF dans le championnat de Norvège de hockey sur glace. Il passe au Vålerenga IF la saison suivante. Il demeure avec ce club jusqu'au début de la saison 2002-2003. Il accepte un contrat avec les Bucks de Laredo dans la Ligue centrale de hockey. Il y connaît une bonne saison, qui lui permet de se joindre à la East Coast Hockey League.

À sa deuxième saison dans l'ECHL, il décide de retourner jouer dans son pays natal pour y terminer la saison. En 2005-2006, il se joint à un club du championnat de Finlande de hockey sur glace avant d'aller jouer en Suède puis en Allemagne. Il retourne par la suite en Norvège avec son club formateur. 

Il représente la Norvège plusieurs fois à des compétitions internationales.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 ||Furuset IF ||Eliteserien ||28 ||8 ||3 ||11 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Vålerenga IF ||EHL ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1998-1999 || Vålerenga IF ||Eliteserien ||35 ||9 ||11 ||20 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Vålerenga IF ||EHL ||6 ||1 ||0 ||1 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000|| Vålerenga IF ||Eliteserien ||32 ||10 ||21 ||31 ||138 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Vålerenga IF ||Eliteserien ||30 ||13 ||22 ||35 ||94 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 ||Vålerenga IF ||Eliteserien ||27 ||7 ||11 ||18 ||103 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Vålerenga IF ||Eliteserien ||6 ||4 ||4 ||8 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 ||Bucks de Laredo ||LCH ||48 ||21 ||30 ||51 ||57 ||11 ||3 ||2 ||5 ||22
|-
|2003-2004 ||Storm de Toledo ||ECHL ||62 ||21 ||30 ||51 ||81 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL ||5 ||4 ||4 ||8 ||4 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2004-2005 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL ||8 ||2 ||4 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Vålerenga IF ||UPC ligaen ||18 ||11 ||12 ||23 ||60 ||8 ||4 ||4 ||8 ||24
|-
|2005-2006 ||SaiPa Lappeenranta ||SM-liiga ||23 ||2 ||2 ||4 ||39 ||8 ||2 ||2 ||4 ||6
|-
|2006-2007 ||Djurgårdens IF ||Elitserien ||49 ||5 ||14 ||19 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Djurgårdens IF ||Elitserien ||15 ||2 ||5 ||7 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||EV Duisbourg ||DEL ||27 ||4 ||15 ||19 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||EV Duisbourg ||DEL ||50 ||11 ||24 ||35 ||139 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Ice Tigers de Nuremberg ||DEL ||42 ||10 ||23 ||33 ||119 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Vålerenga IF ||GET ligaen || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 5|| 0|| 3|| 3|| 10
|-
|2011-2012 || Lørenskog IK ||GET ligaen || 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || HV 71 ||Elitserien ||31 ||1 ||1 ||2 ||12 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2012-2013 ||Vålerenga IF ||GET ligaen || 27 || 12 || 27 || 39 || 121 || 15 || 7 || 7 || 14 || 28
|-
| 2013-2014 || Vålerenga IF ||GET ligaen || 44 || 15 || 51 || 66 || 66 || 16 || 6 || 5 || 11 || 58
|-
| 2014-2015 || Vålerenga IF ||GET ligaen || 30 || 11 || 20 || 31 || 104 || 10 || 0 || 6 || 6 || 33
|-
| 2015-2016 || Vålerenga IF ||GET ligaen || 28 || 1 || 17 || 18 || 50 || 11 || 3 || 5 || 8 || 8
|-
| 2016-2017 || Vålerenga IF ||GET ligaen || 38 || 5 || 24 || 29 || 40 ||1 ||0 || 0|| 0||0 
|-
| 2017-2018 || Vålerenga IF ||GET ligaen || 37 || 8 || 14  || 22 || 36 || 5||0 ||0 ||0 || 6
|-
| 2018-2019 || Vålerenga IF ||GET ligaen || 39 || 3 || 17 || 20 || 16 || 10 || 2 || 1 || 3 || 4

Internationales

|-
|1996 ||align=left| Norvège -18 ans || Championnat d'Europe junior B || 3 || 1 || 0 || 1 || 4 || align=left| position de la poule B
|-
|1997 ||align="left"| Norvège junior ||align="left"| Championnat du monde junior B || 7 || 1 || 1 || 2 || 12 ||align="left"| de la poule B
|-
|1997 ||align="left"| Norvège -18 ans ||align="left"|Championnat d'Europe junior B  || 6 || 2 || 2 || 4 || 37 ||align="left"| position de la poule B
|-
|1999 ||align="left"| Norvège junior ||align="left"| Championnat du monde junior B || 6 || 2 || 0 || 2 || 14 ||align="left"| de la poule B
|-
|2001 ||align=left| || align="left"|Qualification olympique || 3|| 2|| 2|| 4 || 2|| align="left"| Non qualifié
|- 
|2001 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 2 || 3 || 10 ||align="left"|
|-
|2002 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 6 ||align="left"| position du groupe B
|-
|2005 || align=left| Norvège || align=left|Qualification olympique || 3 || 0|| 3 || 3 || 10 || align=left|Non qualifié
|-
|2005 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 6 || 6 || 12 || 18 ||align="left"| position du groupe A
|-
|2006 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 3 || 4 || 4 ||align="left"|
|-
|2007 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 3 || 4 || 7 || 10 ||align="left"|
|-
|2008 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 3 || 2 || 5 || 8 ||align="left"|
|-
|2009 || align=left| Norvège || align=left|Qualification olympique || 3 || 1|| 0 || 1 || 14 || align=left|Qualifié
|-
|2009 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 || 10 ||align="left"|
|-
|2011 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 3 || 4 || 10 ||align="left"|
|-
|2012 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde || 8 || 2 || 8 || 10 || 6 ||align="left"|
|-
|2013 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 ||align="left"|
|-
|2014 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Jeux olympiques|| 4 || 0 || 0 || 0 || 2 ||align="left"|
|-
|2014 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 3 || 2 || 5 || 2 ||align="left"|
|-
|2015 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 2 || 3 || 10 ||align="left"|
|-
|2016 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 4 ||align="left"|

Notes et références 

Naissance en mai 1980
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur des Bucks de Laredo
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du EV Duisburg
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du HV 71
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Vålerenga ishockey